Belgische Nationale Beweging, een Belgische verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog
 Beslissingen in belastingzaken, Nederlandse Belastingrechtspraak, een Nederlands juridisch vaktijdschrift
 Biergilde ter Bevordering van de Nederlandse Biercultuur, een Nederlandse organisatie opkomend voor 'de biercultuur'
 Böhmische Nordbahn, een voormalige spoorwegmaatschappij in Cisleithanië (zie ook k.k. österreichische Staatsbahnen)
 Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen, een Nederlandse vakbond
 Bond van Nederlandse Brouwerijen, een Nederlandse branchevereniging